Église Saint-Genou peut faire référence à différentes églises.

Indre :
 Église Saint-Genou, Saint-Genou

Saint-Genou